Багаутинов — фамилия. Известные носители:

 Багаутинов, Али Шамильевич (1985) — российский боец смешанных единоборств;
 Багаутинов, Артур Шамильевич (1987) — российский самбист.

См. также